Minicia är ett släkte av spindlar som beskrevs av Tord Tamerlan Teodor Thorell 1875. Minicia ingår i familjen täckvävarspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Täckvävarspindlar
Minicia